Start a Fire (EP)
 Start a Fire (пісня Діляри Казимової), 2014
 Start a Fire (пісня Раяна Стара), 2010